National Society for Human Rights bezeichnet:

 NAMRIGHTS
 National Society for Human Rights (Saudi-Arabien)